

Ciências 
 Série (matemática) — gereralização do conceito de soma para infinitos termos
 Série de funções - séries de funções
 Série temporal — coleção de dados agrupados em função do tempo
 Série (ecologia) — estádio em que se encontra o ecossistema durante uma sucessão ecológica
 Série de casos — forma de estudo do tipo observacional comum na pesquisa médica

Artes 
 Série (literatura) — obra literária publicada em diversas partes
 Série de televisão — tipo de programa
 Série de filmes — conjunto de filmes relacionados sucessivamente que partilham de um mundo diegético comum
 Seriado — filmes curtos sequenciais apresentados com um número limitado de episódios

Ver também
 Circuito série — composto exclusivamente por componentes elétricos ligados em série

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências